

Pessoas
Charles des Moulins

Localidadees
Moulins (Aisne)
Moulins (Allier)
Moulins (Ille-et-Vilaine)

Desambiguações de topônimos